Plaats in Indonesië
 Sumbergondo (Bumiaji), een plaats in het bestuurlijke gebied Batu in de provincie Oost-Java
 Sumbergondo (Glenmore), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuwangi in de provincie Oost-Java